

Geografia 
 Gaffney – città degli Stati Uniti d'America
 East Gaffney –  census-designated place degli Stati Uniti d'America

Persone 
 Francis Gaffney – astronauta e medico statunitense
 Jabar Gaffney – giocatore di football americano statunitense
 Tony Gaffney – cestista statunitense